Giorno della marmotta – festa celebrata negli Stati Uniti e nel Canada il 2 febbraio
Ricomincio da capo – film del 1993 a volte indicato come Giorno della marmotta, traduzione italiana del titolo originale Groundhog Day
Il Giorno della Marmotta – episodio della serie televisiva The O.C.
Il giorno della marmotta – programma radiofonico di Radio2